Darżewo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Darżewo (Brojce), deutsch Darsow, Ort in der Gmina Brojce in der Woiwodschaft Westpommern
 Darżewo (Bobolice), deutsch Darsow, Ort in der Gmina Bobolice in der Woiwodschaft Pommern
 Darżewo (Nowa Wieś Lęborska), deutsch Darsow, Ort in der Gmina Nowa Wieś Lęborska in der Woiwodschaft Pommern